Borroloola ist eine kleine Ortschaft in der Roper Gulf Region des Northern Territory von Australien. 
Der Ort liegt am McArthur River innerhalb des Narwinbi Aboriginal Land Trust, rund 50 Kilometer südlich von der Mündung des Flusses in den Golf von Carpentaria und etwa 1000 Kilometer südöstlich von Darwin. Borroloola ist das Verwaltungszentrum der Gulf Region Australiens. Von den 871 Einwohnern sind rund 76 % Aborigines.

In der Umgebung von Borroloola werden Zink, Blei und Silber abgebaut. Die McArthur-River-Zinkmine liegt rund 70 Kilometer südwestlich. Borroloola ist für seine guten Angelmöglichkeiten insbesondere nach Barramundi bekannt.

Borroloola wurde 1885 das erste Mal erwähnt. Zu dieser Zeit galt der Ort als Außenposten der Zivilisation und Hochburg für illegale Aktivitäten wie den Schmuggel.

Weblinks 
 Information auf Australianexplorer.com
 Information auf Auinfo.com
 information auf Visitkatherine.com.au

Einzelnachweise 

Ort im Northern Territory
Roper Gulf Region